|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2017 vond plaats van 21 maart tot en met 2 april in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 33e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktoryja Azarenka kon vanwege haar moederschapsverlof haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Venus Williams.

Het tiende reekshoofd, Johanna Konta uit het Verenigd Koninkrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als twaalfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Konta wist voor het eerst in haar carrière een toernooi van categorie "Premier Mandatory" op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2017.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de derde ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor de Slowaakse Dominika Cibulková. Haar landgenote Yanina Wickmayer verloor meteen haar openingspartij.

De Nederlandse Kiki Bertens was het zestiende reekshoofd, en kreeg een bye voor de eerste ronde. Zij verloor haar eerste optreden, in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Rangcijfers per 6 maart 2017

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová waren het eerste reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Sania Mirza en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast drie eerdere dubbel­speltitels met andere partners; de Chinese Xu vijf.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Renata Voráčová uit Tsjechië. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Miami 2017
Miami